Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2002 vond plaats van 30 september tot en met 6 oktober 2002 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de zevende editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2002. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jelena Dokić was het vierde reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

Ook de als eerste geplaatste Amerikaanse Venus Williams had de tweede ronde als eindstation.

De ongeplaatste Magdalena Maleeva uit Bulgarije won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Amerikaanse Lindsay Davenport in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Maleeva wist voor de derde keer het toer­nooi van Moskou op haar naam te schrij­ven. Het was haar negende WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 182.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Martina Hingis en Anna Koernikova had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. Koernikova speelde samen met Meghann Shaughnessy, met wie zij het tweede reekshoofd vormde – zij bleven steken in hun tweederondepartij; voor aanvang van de derde set gooiden zij de handdoek in de ring.

Het als eerste geplaatste duo Jelena Dementjeva en Janette Husárová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Jelena Dokić en Nadja Petrova in drie sets,met een tiebreak in de derde set. Het was hun derde gezamen­lijke titel. De Slowaakse Husárová had daar­naast tien eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Russin Dementjeva geen.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Moskou 2002
Moskou